Игути — фамилия. Известные носители:
 Игути, Мотонари (1908—1983) — японский пианист и музыкальный педагог.
 Игути, Токио (род. 1953) — японский литературовед.
 Игути, Юка — японская сэйю и J-pop певица.